Tratado de Olomouc (o Tratado de Olmütz, por el topónimo alemán de la ciudad) puede referirse a:
 Tratado de Olomouc, firmado en 1479;
 Tratado de Olomouc, firmado en 1850.